Oneppus är ett släkte av plattmaskar. Oneppus ingår i familjen Placorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Oneppus